Jméno Josef Kunz se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Kunz (* 1945) — švýcarský politik
 Josef Kunz (1901–1985) — český římskokatolický kněz německé národnosti